1996
Европско првенство у фудбалу 1996.

Квалификције за Европско првенство у фудбалу 1996. су се одржале до априла 1994. до децембра 1995. године. 47 репрезентације су биле подељене у 8 група. Енглеска се квалификовала директно као домаћини првенства.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Чехословачка
 <div id="4">4 као Западна Немачка
 <div id="5">5 као Совјетски Савез
 <div id="6">6 као Заједница независних држава

Жреб
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 22. јануара 1994. године у Манчестеру, у Енглеској. Репрезентацији СР Југославији није било дозвољено да учествује у квалификацијама због санкција које су увеле Уједињене нације и које су још увек тада важиле.

Резиме

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Бараж 
Табела је приказивала тренутне другопласиране из свих група. Шест најбољих другопласираних тимова су се директно пласирали на Европско првенство, док остале две другопласиране се такмиче у баражу. Утакмице са петопласираном и шестопласираном из својих група нису рачунате.

Резултат баража 
Бараж се одржао 13. децембра 1995.  у Ливерпулу, Енглеска.

Референце

Спољашње везе 

 УЕФА Еуро 1996
 УЕФА Еуро 1996 квалификације

Европско првенство у фудбалу 1996.
Квалификације за Европско првенство у фудбалу 1996.